Dubbel (voetbal), het behalen van het kampioenschap en de beker in hetzelfde seizoen
 Dubbel (hockey), het behalen van het kampioenschap bij zowel de heren als de dames in hetzelfde seizoen
 Dubbel (bier), een biersoort
 Dubbel (rivier), een voormalige rivier in Zuid-Holland waar Dubbeldam zijn naam aan ontleent

Personen:
 Jacob Dubbel, hoofdpersonage en naamgever van een kinderboekentrilogie van de Canadese auteur Mordecai Richler